Урды:

 Урды — река в России, протекает в Кабардино-Балкарской Республике.
 Урды — река в России, протекает в Белорецком районе Республики Башкортостан.